Zeslandentoernooi 2021 (mannen), een Rugby union toernooi in 2021 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2021 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2021 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2021 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2021 voor teams onder 20.